

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Wymiary – przysiółek wsi Muławki w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn

Inne 
 Wymiary – miesięcznik społeczno-iteracki, wydawany w Łodzi w latach 1938-1939

Zobacz też 
 Dolne Wymiary
 Górne Wymiary
 Wymiarki
 wymiar